Argopecten är ett släkte av musslor. Argopecten ingår i familjen kammusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammusslor
Argopecten